BAT-Wert steht für

 Biologischer Arbeitsplatztoleranzwert, ein ehemaliger Grenzwert der deutschen Gefahrstoffverordnung
 Biologischer Arbeitsstoff-Toleranzwert, ein Grenzwert der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt und der Deutschen Forschungsgemeinschaft